Повало-Швейковский — фамилия. Известные носители:
 Повало-Швейковский, Александр Николаевич (1834—1903) — военный губернатор Ферганской области, генерал-лейтенант; участник Русско-турецкой войны 1877—78 г.г.
 Повало-Швейковский, Иван Семёнович (1787—1845) — декабрист, полковник.
 Повало-Швейковский, Христофор Христофорович (1789—1848) — тобольский и олонецкий гражданский губернатор, действительный статский советник.
 Повало-Швейковский, Яков Иванович (1750—1807) — русский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии, действительный тайный советник.

См. также 
 Повало-Швейковские